Scheibenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Scheibenbach (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft der Marktgemeinde Oberndorf an der Melk, Niederösterreich

Gewässer:
 Scheibenbach (Iller), linker Zufluss der Iller an der Iselmühle, Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Scheibenbach (Inn), rechter Zufluss des Inns vor Pill, Bezirk Schwaz, Tirol
 Scheibenbach (Loisach), linker Zufluss der Loisach im Lermooser Moos, Gemeinde Lermoos, Bezirk Reutte, Tirol
 Scheibenbach (Melk), linker Zufluss der Melk bei Dörfl, Markt Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Scheibenbach (Michlbach), linker Zufluss des Michelbachs (zum Tegernbach, zur Rott) bei Michlbach, Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Scheibenbach (Rickenbach), rechter Oberlauf des Rickenbachs (zur Leiblach) bis nahe Rickenbach, Markt Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Scheibenbach (Saale), linker Zufluss der Saale vor Zell im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Bayern
 Scheibenbach (Schloitzbach), rechter Zufluss des Schloitzbaches in Tharandt, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Scheibenbach (Tirschnitzbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Tirschnitzbachs (zur Tirschenreuther Waldnaab ) bis vor Schönhaid, Markt Wiesau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Scheibenbach (Wondreb), rechter Zufluss der Wondreb im Naturschutzgebiet Wondrebaue, Gemeinde Leonberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Siehe auch:
 Scheidenbach